Блідарі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Кеюць.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кирліджеле.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кобія.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Беленешть.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Голешть.
 Блідарі () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Бая-Маре.